Steve Vickers ist der Name folgender Personen:

* Steve Vickers (Eishockeyspieler) (* 1951), kanadischer Eishockeyspieler
 Steve Vickers (Fußballspieler) (* 1967), englischer Fußballspieler
 Steve Vickers (Informatiker) (* 1953), britischer Informatiker